Triulet és un grup de música instrumental barceloní. Gerard Rosich (guitarra) i Miquel Ferrés (baix, bateia) han compost diverses obres (entre 2006 i 2016) amb l'ajuda de Nicolas Bernard i de Nacho Lois, i des de 2019 els acompanya Felip Martí-Jufresa al baix.

Els seus dos primers repertoris instrumentals, àridmètric (2009) i astupèndur (2015), són el rerefons dels dos treballs posteriors amb els poetes Gerard Horta, Balada de l'Holandès Errant (2012) i Enric Casasses, Tira-li l'alè (2013).

El seu mètode de treball es caracteritza, segons han explicat en diverses entrevistes, per la fusió entre poesia i música i per l'experimentació amb la mètrica musical i el ritme.

A banda d'aquests repertoris, Triulet també ha col·laborat amb altres artistes i disciplines, com amb Deborah Torres, Fernando Liesa i Ernest Abentín en l'espectacle de dansa suliloqui coproduït per l'Antic Teatre al 2014; amb els videoartistes fluxescena visual (2008) i amb Viscepatik (2016), o amb el trompetista Xavier Tort.

Discografia

Referències 

Grups de música barcelonins en català